Aleksandr D'jačenko – ex ciclista su strada kazako
 Aleksandr D'jačenko – canoista russo